

Patronymes 
Forzano est un patronyme italien, porté entre autres par les personnes suivantes :
 Giovacchino Forzano (1884–1970), dramaturge, librettiste, directeur de La Scala et réalisateur italien ;
 Andrea Forzano (né en 1914), réalisateur et scénariste italien ;
  (née en 1946), actrice et directrice de casting italienne ;
  (né en 1960), réalisateur italien.

Géographie 
 Mont Forzano, une montagne des monts Martani situés à proximité de la ville de Massa Martana dans les Apennins, en Ombrie.

Homonymie de patronyme italien